Polnischer Aufstand in der Provinz Posen steht für:

 Polnischer Aufstand in der Provinz Posen (1846), eine Erhebung im polnischsprachigen Teilgebiet der preußischen Provinz Posen im Jahr 1846
 Polnischer Aufstand in der Provinz Posen (1848), eine Erhebung im polnischsprachigen Teilgebiet der preußischen Provinz Posen im Jahr 1848